Урбания:

 Урбания — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, подчиняется административному центру Пезаро-э-Урбино.
 Урбания — фильм режиссёра Джона Шира по мотивам пьесы Дэниэла Рейца «Городские предания».